Васи́лий Петре́нко:
 Петренко, Василий Алексеевич (1907—1984) — советский военный деятель, генерал-майор (1955 год).
 Петренко, Василий Васильевич (1909—1939) — Герой Советского Союза.
 Петренко, Василий Васильевич (1955—1989) — советский актёр.
 Петренко, Василий Гаврилович (1922—1988) — Герой Советского Союза.
 Петренко, Василий Григорьевич (1928—1982) — Герой Социалистического Труда, строитель. 
 Петренко, Василий Сергеевич (1925—1975) — украинский советский историк и педагог.
 Петренко, Василий Эдуардович (род. 1976) — российско-британский дирижёр.
 Петренко, Василий Яковлевич (1912—2003) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.